Международный аэропорт Портленда (, ICAO: KPDX, IATA: PDX) — главный аэропорт Портленда, мощнейший в штате Орегон, имеющий 3 ВПП, который обслуживает 90% всех пассажирских и 95% всех грузовых авиаперевозок штата. 

Аэропорт расположен на левом, южном (в этом месте) берегу реки Колумбии в 10 милях (16 км) на северо-восток от Даунтауна (центра) Портленда.

История

Строительство и ранние годы

Новый терминал

Внутренние авиаперевозки

Международные авиаперевозки

Технические данные

Аэровокзальный комплекс

Южный терминал

Северный терминал

Зоны повышенного комфорта

Авиакомпании и направления

Пассажирские перевозки

Грузовые перевозки

Статистика аэропорта 

1 — с 17 октября 2015 года выполняется American Airlines.

Наземный транспорт

Развитие аэропорта

Инциденты и авиакатастрофы

Примечания

См. также 
 Список аэропортов США

Аэропорты по алфавиту
Аэропорты Орегона
Транспортные здания и сооружения Портленда (Орегон)